Сунгайпенух () — город в Индонезии, входит в состав провинции Джамби. Территория города выделена в самостоятельную административную единицу — муниципалитет.

История 
Городской муниципалитет () Сунгайпенух был выделен в отдельную административную единицу из состава округа Керинчи 8 ноября 2008 года.

Географическое положение 

Город находится в западной части провинции, на западе острова Суматра, в долине реки Сиулак, к северо-западу от озера . Абсолютная высота — 986 метров над уровнем моря.
Сунгайпенух расположен на расстоянии приблизительно 245 километров к западу-юго-западу (WSW) от Джамби, административного центра провинции.

Административное деление 
Территория муниципалитета Сунгайпенух подразделяется на пять районов (kecamatan). Общая площадь муниципалитета — 391,5 км².

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 53 281 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Джамби